Селенги́нск — топоним:

 Селенгинск — посёлок городского типа в Кабанском районе Бурятии.
 Селенгинск — историческое название посёлка Новоселенгинск Селенгинского района Бурятии.